Le championnat de France masculin de handball de deuxième division 1996-1997 est la quarante-cinquième édition de cette compétition et la deuxième édition depuis que la dénomination de Division 2 a été posée.

À l'issue de la saison, le Cavigal Nice, le Villeurbanne HBC et le SC Sélestat sont promus en Division 1.

En bas du classement, le CSM Livry-Gargan,l'AS Saint-Raphaël et le SLUC Nancy COS Villers sont relégués en Nationale 1.

Classement 
Le classement final est :

|}

Légende

Notes et références

Voir aussi

Liens externes

Articles connexes 
 Division 1
 Coupe de France
 Division 2 féminine

1997
D2 masculin
D2 masculin
Handball
Handball